ДФК «Дайнава» () — профессиональный футбольный клуб из Алитуса, выступающий в чемпионате Литвы.

История 
Основан как профессиональный клуб в 2016 году в результате объединения клубов «Ауска» и «Дзуку танкай». После пяти лет выступлений в I лиге перешёл в А Лигу — высший литовский дивизион, где занял 9-е место в сезоне 2021 года. Высшим достижением в I лиге является 2-е место в 2018 году.

Результаты выступлений

Известные игроки 

  Паулюс Голубицкас
  Даниил Макеев

Резерв 
Команда  играла во  в сезонах 2016, 2018 и 2020 годов.

Команда  (команда футбольной академии) в 2016 году играла во II лиге и кубке Литвы, в 2017 году — в .

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Футбольные клубы Литвы